Algarve Cup 2014 var den 21:a upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag och den spelades mellan den 5 och 12 mars 2014 i Algarve, Portugal. Tyskland vann turneringen efter finalseger över Japan med 3-0, det var Tysklands tredje seger totalt. Island kom trea efter en seger med 2-1 över Sverige i tredjeprismatchen.

Förklaring till placeringsmatcher
Finalen spelades mellan Ettan i Grupp A och Ettan i Grupp B.
Match om tredjeplats spelades mellan Tvåan i Grupp A och Tvåan i Grupp B.
Match om femteplats spelades mellan Trean i Grupp A och Trean i Grupp B.
Match om sjundeplats spelades mellan Fyran i Grupp A och Ettan i Grupp C.
Match om niondeplats spelades mellan Fyran i Grupp B och Tvåan i Grupp C.
Match om elfteplats spelades mellan Trean och Fyran i Grupp C.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

11:e plats

9:e plats

7:e plats

5:e plats

3:e plats

Final

Källor
 Algarve Cup 2014 på svenskfotboll.se
 International - Algarve Cup Women - Results, fixtures, tables, statistics - Futbol24

Fotnoter

2014 i Portugal
2014
Fotbollsåret 2014